Pieter Burmann ist der Name folgender Personen:

* Pieter Burman der Ältere (Pieter Burmann; 1668–1741), niederländischer Klassischer Philologe
 Pieter Burman der Jüngere (Pieter Burmann; 1713–1778), niederländischer Klassischer Philologe